

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Linki zewnętrzne 
 Drabinka na stronie turnieju

Przypisy 

French Open 2011
French Open – gra mieszana